John Brown (1735-1788), neurologo scozzese
 John Brown (1744-1780), politico statunitense 
John Brown (1757-1837), politico statunitense
John Brown (c. 1760-1815), politico statunitense del Maryland.
John Brown (1772-1845), politico statunitense della Pennsylvania
 John Brown (1800-1859), abolizionista statunitense, cui è dedicata la popolare canzone John Brown's Body
 John Brown, governatore delle Bahamas fra il 1786 e il 1787
 John Brown (1827-1863), scacchista e compositore di problemi scacchistici britannico
 John Brown (1904-1957), attore statunitense
 John Brown (1935-), sportivo britannico, rugbista a 15 per Inghilterra e British Lions e bobbista per la Gran Bretagna
 John Brown (1940-), tennista australiano
 John Young Brown (1951-), cestista statunitense
 John Brown (1962-), allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 John Brown (1990-), giocatore di football americano statunitense
 John Edward Brown (1992-), cestista statunitense
 John Brown (1966-), scrittore statunitense

Pagine correlate 
John Browne